

Geografia
Italia
Turano – fiume che nasce in Abruzzo e scorre nella provincia di Rieti
Lago del Turano – lago della provincia di Rieti
Turano – frazione di Valvestino in provincia di Brescia
Turano Lodigiano – comune in provincia di Lodi
Turano – frazione di Fivizzano in Provincia di Massa-Carrara.

Persone
Antonino Turano (...) – artista e scrittore italiano
Domenico Turano (1814-1885) – vescovo cattolico italiano
Carlo Turano (1864-1926) – avvocato e politico italiano
Girolamo Turano (1965) – politico italiano
Renato Turano (1942-2021) – politico italiano